

Geografie
 Aru-eilanden, een Indonesische eilandengroep, oostelijkste van de eilandengroep de Molukken.
 Aru (Kuusalu), plaats in de Estlandse gemeente Kuusalu
 Aru (Saaremaa), plaats in de Estlandse gemeente Saaremaa
 Tanjung Aru, een Maleisisch sub-district van West Coast Division in de deelstaat Sabah op het eiland Borneo.
 Aru (territorium), een bestuurlijk gebied in de provincie Ituri van Congo-Kinshasa
 Aru (Ituri), een gemeente in de provincie Ituri van Congo-Kinshasa
 Aru (rivier), een rivier in Congo-Kinshasa

Personen
Fabio Aru, een Italiaans wielrenner

Overig
 Hr.Ms. Aroe (1940) - Nederlands patrouillevaartuig, vernoemd naar de eilandengroep